

События 
 1 января — начала выходить газета «Таймс» (под названием «The Daily Universal Register»).
 18 марта — император Священной Римской империи Иосиф II издал указ, по которому управлявшие комитатами в Венгрии выборные верховные графы были заменены королевскими комиссарами.
 21 апреля — прошло заседание первого в Канаде суда присяжных.
 2 мая — издание Жалованных грамот дворянству и городам.
 22 августа — патентом о крепостных отменено крепостное право в Венгрии.
 29 августа — император Священной Римской империи Иосиф II издал указ, установивший правила, на основании которых выдавались государственные субсидии и льготы владельцам мануфактур.

Без точных дат 
 Торговый договор России и Австрии.
 1785—1800 — Эмир Бухары Шах-Мурад. Укрепление Бухарского ханства. Покорение владетеля Шахрисябза. Совершил несколько походов в Хорасан. Во время борьбы против брата Умар-хана разрушил Мургабскую плотину.
 Назначен английский генерал-губернатор Индии Корнуоллис.
 Конец государства Аракан на юго-западе Бирмы.
 Закон в США, разрешавший покупку земель из национализированного фонда на Западе участками не менее 640 акров.
 Была построена Троицкая церковь(Храм во имя Святой Живоначальной Троицы) архитектором Н. А. Львовым близ Петербурга, в селе Александровском, — загородной усадьбе екатерининского вельможи А. А. Вяземского.
 «Дело об ожерелье» во Франции (1785—1786).

Наука

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1785 году
 4 января — Якоб Гримм, немецкий филолог (ум. 1863).
 21 марта — Генри Кирк Уайт, английский поэт (ум. 1806).
 12 мая — графиня Анна Орлова-Чесменская, камер-фрейлина, меценат.
 6 октября — Федерико Конфалоньери, ломбардский патриот, один из борцов за освобождение Италии (ум. 1846).
 15 октября — Хосе Мигель Каррера (), президент Чили в 1811—1814 годах (ум. 1821).
 Павел Степанович Карцов — российский государственный деятель, генерал-майор, действительный статский советник и 15-й губернатор Рязанской губернии (ум. 1847).
 26 апреля - Джон Джеймс Одюбон, орнитолог и художник-анималист.

Скончались 

 14 апреля — Уильям Уайтхед — английский драматург и поэт-лауреат (род. 1715).
 25 ноября — Ричард Гловер — английский поэт, писатель и политический деятель; член Палаты общин Великобритании (р. 1712).

См. также

Примечания